W Podróży – czasopismo
 W podróży – album muzyczny